Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexandre Simoni che ha battuto in finale Dick Norman 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Francisco Costa (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Solon Peppas (primo turno)

 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Martin Lee (primo turno)
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2000